Jméno a příjmení Peter Carter nosí více osobností:

 Peter Carter (spisovatel) (1929–1999) – britský spisovatel dětské literatury
 Peter Carter (režisér) (1933–1982) – britský filmový režisér a producent
 Peter Carter (diplomat) (* 1956) – britský diplomat, velvyslanec v Estonsku (2007–2012)
 Peter Carter (trenér) (1964–2002) – australský tenista a trenér